Книга пророка Исаии —  книга, входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета. В еврейской Библии помещается в разделе Невиим (Пророки). Авторство традиционно приписывается пророку Исаии. В книге приводится ряд дат выступлений пророка, в связи с чем его деятельность датируют между 733—701 годами до н. э.

Краткое содержание 
Состоит из отдельных речей Исаии, сгруппированных не в строго хронологическом, а в систематическом порядке. Первая часть книги (главы ) имеет характер обличительный, вторая (главы ) — утешения израильскому народу в виду ожидающего его вавилонского плена.

Авторство 
В либеральном богословии признано деление книги на три раздела, созданных как минимум тремя разными авторами, хотя не все библеисты были с этим согласны. 

Автора глав  именуют Перво-Исаией (пророк Исаия, VIII век до н.э.), автора глав  условно именуют Второ-Исайей (также Девтероисаия, или Второ-Йешайаху), поскольку в тексте явно упомянут Кир Великий, живший в VI веке до н.э. Автора глав  — Третье-Исайей (также Тритоисаия, или Третье-Йешайаху). Текст Второ-Исайи датируется около 540 годом до н. э., а Третье-Исайи — 538—450 годами до н. э..

Священномученик Фаддей (Успенский) в 1901 году в качестве аргументов в пользу одного автора книги приводил, что книга написана одним тоном, имеет сходство языка (сходные образы и выражения во всей книге), единство основной мысли и постепенность в развитии мыслей или образов.

Переводы на русский язык 
 Михаил Ковсан, 2013

Примечания

Литература

Ссылки 
 Василий Великий. Толкование на книгу пророка Исаии. 
 Книга пророка Исаии. . Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина.
 Рав Хаим Бурштейн. Цикл уроков по книге пророка Йешаягу. 

Книги Ветхого Завета
Великие пророки
Танах:Пророки
Книги по алфавиту
Книга пророка Исаии